Françoise Cachin (1936-2011), historienne de l'art française ;
 Joseph Cachin (1757-1825), ingénieur français ;
 Marcel Cachin (1869-1958), homme politique français ;
 Marcelle Hertzog-Cachin (1911-1998), femme politique française ;
 Olivier Cachin (1962-), journaliste français ;
 Sylvie Cachin, cinéaste franco-suisse ;
 Yves Cachin (1916-2010), médecin français.